Wahlkreis Hamburg-Mitte steht für folgende Wahlkreise:

 Wahlkreis Hamburg-Mitte (Hamburgische Bürgerschaft), Wahl der Hamburgischen Bürgerschaft und der Bezirksversammlung
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Mitte, Bundestagswahl